Ferrières pode referir-se a:

Localidades
Ferrières (Bélgica)
Ferrières (Charente-Maritime)
Ferrières (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
Ferrières (Mancha)
Ferrières (Meurthe-et-Moselle)
Ferrières (Oise)
Ferrières (Somme)

Ou ainda:
Ferrières-Haut-Clocher
Ferrières-Poussarou
Ferrières-Saint-Hilaire
Ferrières-Saint-Mary
Ferrières-en-Bray
Ferrières-en-Brie
Ferrières-la-Verrerie
Ferrières-le-Lac
Ferrières-les-Bois
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-lès-Ray
Ferrières-lès-Scey
Ferrières-sur-Sichon

Ferrieres